Dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, les Sept Sœurs sont des personnages puissants liées à la déesse Mystra, déesse de la Magie.

Les Sept Sœurs
 
Syluné Maindargent, la pacifique Sorcière de Valombre, tuée au combat mais toujours présente sous la forme d'une figure fantomatique, proche des Ménestrels. 
Alustriel Maindargent, la Dame de Lunargent, fondatrice de la nation des Marches d'Argent. 
Colombe Maindargent Fauconnier, rôdeuse, appartenant à l'ordre des Chevaliers de Myth Drannor et mariée à l'un de ses membres, Florin Fauconnier. 
Oragie Maindargent, une célèbre Ménestrelle, barde de Valombre et magicienne. Une des plus fidèles protectrices des Vaux. 
Laérale Maindargent Arunsun, la Dame d'Eauprofonde, mariée au grand mage Khelben "Bâton-Noir" Arunsun, et dirigeant avec lui l'organisation secrète des Étoiles de la Lune, d'anciens Ménestrels. 
Alassra Maindargent, plus connue sous le nom de Simbule, la Reine-Sorcière du royaume d'Aglarond, maîtresse d'Elminster et certainement la plus puissante ensorceleuse de tout Féérune. Elle empêche à elle seule l'invasion des Sorciers Rouges de Thay.
Qilué Veladorn, la benjamine, presque inconnue. On l'appelle la Sœur Sombre, car c'est en réalité une drow. C'est une prêtresse, à la fois Élue de Mystra et d'Eilistraée.

Origine des Sept Sœurs

Les Élus

La déesse Mystra (celle qui disparut lors du Temps des troubles) a toujours recherché à travers Féérune des mortels aptes à recevoir une partie de sa puissance divine pour pouvoir la re-mobiliser (avec leur consentement) en cas de besoin, ou pour servir en tant qu'agents de première importance. Ces Élus peuvent se servir de cette puissance à leur bénéfice (en respectant les orientations de la déesse de Toutes les Magies), et ainsi se retrouver dotés d’une quasi-immortalité ainsi que de certains pouvoirs particuliers, dont le Feu d'argent (il se manifeste chez les Élus par une sorte d’aura argentée).

Au nombre de ces Élus se comptent le puissant et très célèbre Elminster, et le non moins célèbre Khelben Arunsun.

La Naissance des Sept Sœurs

Rapidement, Mystra se rendit compte que la plupart des mortels étaient incapables de supporter ce feu d’argent. La plupart dépérissaient et mouraient rapidement une fois qu’elle leur avait fait ce don. Mystra changea donc de tactique. Plutôt que de choisir des mortels, elle décida d’engendrer sa propre descendance porteuse de ce feu d’argent qui pourrait ainsi dès son plus jeune âge s’adapter à ce pouvoir et le contrôler sans difficulté. Elle choisit comme père de ces futurs enfants le meilleur spécimen qu’elle put trouver : Domal Maindargent (Domal Silverhand en anglais), un noble et ancien Ménestrel, son organisation favorite, vivant près de Padhiver. À l’époque, Domal s’intéressait à une sorcière demi-elfe, Elué Shundar, connue sous le nom de la Dame de la Porte. Mystra, avec l’accord de cette dernière, heureuse d’engendrer les futurs enfants de la déesse, la posséda et entreprit de séduire Domal. D’abord surpris par un tel changement dans la personnalité d’habitude si réservée de sa bien-aimée, l’humain fut heureux de la voir enfin répondre à ses attentes. Domal et Elué s'unirent en l’Année des Étoiles Flottantes (760 CV).

L’hiver suivant (761 CV) naquit leur première fille : Anastra Syluné. Leurs autres filles naquirent à une année d’intervalle. Endue Alustriel en 762 CV, Ambara Colombe en 763 CV, Ethena Oragie en 764 CV, Anamanue Laérale en 765 CV et Alassra Shentrantra en 766 CV.

Les choses se compliquèrent avec l’arrivée de la dernière des sept filles. En effet, à chacune de ses grossesses, le corps d’Elué où résidait Mystra dépérissait petit à petit, pouvant de plus en plus difficilement contenir la puissance de la déesse. En fait, la sorcière devenait une sorte de liche. Alors qu’elle attendait leur septième enfant, Domal alla consulter un prêtre qui lui révéla que sa femme était possédée par une puissance magique. Voulant sauver son épouse, Domal décida de la tuer en lui coupant la tête.
Mystra se manifesta alors et révéla enfin son plan à l’humain ainsi que le consentement de son épouse. Horrifié, Domal abandonna tout et se retira dans le Nord.

Mystra resta alors avec un problème : comment mener à terme le dernier enfant ? Elle trouva la solution en la personne d’une Drow, Iliryztara Veladorn, qui, avec d’autres Drows fuyant Lloth et vénérant Eilistraee, s’était installée près de l’endroit où vivaient Domal et Elué. Enceinte elle aussi, elle venait de perdre son enfant à la suite des rigueurs du voyage qui l’avait mené d’Outreterre à la surface. Mystra décida donc de remplacer le bébé mort par sa propre fille, Quilué Veladorn, avec l’accord d’Eilistraee qui veillait sur Iliryztara. Les deux déesses s’entendirent, et c’est ainsi que des Sept Sœurs, Quilué est à la fois Élue de Mystra et d’Eilistraee, et la seule Drow.

Quant à Domal, il erra pendant 30 ans, protégé par Mystra. Et lorsqu’il mourut, cette dernière répondit à son dernier appel et lui offrit une seconde existence sous la forme du Gardien, une entité invisible qui parcourt le monde afin de trouver d’autres candidats pour venir grossir les rangs des Élus de Mystra et identifier ceux qui pourraient vouloir s’attaquer à elle ou à ses agents.

L'Enfance des Sept Sœurs

Alustriel et Syluné furent confiées à Thamator l'Ancien, un ménestrel de confiance. Élevées au milieu des Ménestrels, elles révélèrent des aptitudes certaines pour la magie, aussi le ménestrel Hauliyr, connu sous le nom du "Vieux Sorcier",enmena Syluné étudier dans sa demeure isolée près de ce qui deviendrait Everlund.

Pendant ce temps, le sage Elminster se vit confier pas moins de trois des sept sœurs : Laréale, Colombe et Oragie. Cette dernière se révéla la plus sauvage de toutes, passant son enfance à s'enfuir. Oragie fut capturée par des esclavagistes au cours d'une de ses fugues et fut séparée pendant un bon moment d'Elminster. Colombe, qui montrait plus d'affinité avec les armes qu'avec la magie, fut prise en main par des rôdeurs Ménestrels qui assurèrent sa tutelle.

Alassra fut confiée à Oraumae, une sorcière de Rashéménie, et lui donna en échange l'accès à une puissante magie à même de protéger son pays des attaques venues de Thay.

Qilué fut élevée par sa "mère", Iliryrtara Veladorn, dans la clandestinité la plus totale. Le fait qu'elle soit une des sept sœurs n'a été révélé que très récemment aux autres Élus.

Sources
The Seven Sisters, de Ed Greenwood – 1995 (TSR9475) 
Heroes’ Lorebook, de Dale Donovan et Paul Culotta – 1996 (TSR9525) 

Organisation des Royaumes oubliés